Christelijk Engels College - een privéschool in in Chhatarpur, India
 Engels College (Dubai) - onafhankelijke middelbare school in Dubai
 Engels College (Praag) - een Tsjechisch-Britse middelbare school in Praag, Tsjechië
 Engels College (Sevilla) - voormalig seminarie in Sevilla, Spanje
 Engels College (Dowaai) - seminarie in Frankrijk
 Engels College (Lissabon) - voormalig seminarie in Lissabon, Portugal
 Engels College (Valladolid) - seminarie in Valladolid, Spanje
 Engels College (Rome) - seminarie in Rome, Italië